Caroline Diament (née en 1963), animatrice de télévision française ;
 Jacques Diament, rédacteur en chef du journal Fluide glacial de 1975 à 1990.

Toponyme 
 Diament, village de la voïvodie de Sainte-Croix en Pologne.